Saman kan syfta på:
 Saman, Haute-Garonne, kommun i Frankrike
 Saman (stad i Iran), stad i Iran
 Saman (shahrestan), delprovins i Iran